Носань Володимир Анатолійович — український художник у напрямку книжкової графіки, викладач.
 Носань Сергій Лукич — член Національної спілки письменників України, заслужений діяч мистецтв України.